Suïns (subordre), el subordre Suina
 Suïns (subfamília), la subfamília Suinae